Милорад Николић се може односити на:

Милорад Николић Попац (1920–2006), југословенски и српски фудбалер
Милорад Мића Николић (1958—2018), српски композитор, инструменталиста, аранжер и певач
Милорад Николић (фудбалер, 1984), српски фудбалер